ОФК првенство у фудбалу за жене 1983. било је прво ОФК првенство за жене у фудбалу (познато и као Куп женских нација ОФК-а). На овом шампионату су учествовале само четири репрезентације.

Екипе учеснице 

У "курзиву" дебитанти.

Прва фаза

Финале

Референце

Спољашње везе
ОФК вебсајт
Океанија – првенство за жене

 
Фудбал у Океанији